Anthony Hardwood (2 de fevereiro de 1967) é um ator pornográfico Hungaro radicado nos Estados Unidos.
Hardwood atuou em cerca de 500 filmes adultos.

Tendo atuado em filmes gays, Hardwood afirmou em uma entrevista que se considera bissexual. Seus primeiros filmes gays foram "Comrades in Arms"  e "Vampire of Budapest" dirigidos por Kristen Bjorn, com Hardwood usando o apelido de Marko Nagy.

Prêmios 
 AVN Award 2009 – Best Sex Scene In A Foreign Shot Production – Ass Traffic 3

Referências 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Hungria